Le duc de la Victoire (Portugal) est un titre créé par Jean VI de Portugal en faveur d'Arthur Wellesley pour son action lors des guerres napoléoniennes au Portugal.
 Le duc de la Victoire des Amezcoas est un titre créé par le prétendant au trône d'Espagne Charles de Bourbon en faveur du général Tomás de Zumalacárregui. Le duc de la Victoire des Amezcoas fait partie des Grands d'Espagne. 
 Le duc de la Victoire (Espagne) est un titre créé par la reine Isabelle II d'Espagne en faveur du général Baldomero Espartero pour son action lors de la Première guerre carliste. Le duc de la Victoire fait partie des Grands d'Espagne.

Voir aussi 
 Titre de victoire.

Homonymie
Victoire